El duque Adolfo Federico Alberto de Mecklemburgo (en alemán: Adolf Friedrich Albrecht Heinrich, Schwerin, 10 de octubre de 1873-Eutin, 5 de agosto de 1969) fue un explorador alemán en África, un político colonial, elegido duque del Ducado Unido del Báltico desde el 5 de noviembre al 28 de noviembre de 1918, y el primer presidente del Comité Olímpico Nacional de Alemania (1949-1951).

Biografía

Familia 
Fue el tercer hijo de Federico Francisco II, gran duque de Mecklemburgo-Schwerin (1823-1883), y su tercera esposa, la princesa María de Schwarzburgo-Rudolstadt. Su hermano pequeño fue el príncipe Enrique Vladimiro de Mecklemburgo-Schwerin, príncipe consorte de la holandesa reina Guillermina.

Explorador de África 
Desde 1907 hasta 1908, Adolfo Federico encabezó una expedición científica de investigación en la región del graven de África Central y travesó África de este a oeste. En 1908, fue galardonado con la Medalla Eduard Vogel de la Asociación de Geografía de Leipzig. Los insectos de sus expediciones y residencia en Togo se encuentran en el Museo de Historia Natural de Berlín y en el Museo Senckenberg de Fráncfort.

De 1910 a 1911, encabezó una expedición al lago Chad y los ríos septentrionales de la cuenca del Congo hasta el Nilo en la actual Sudán. Adolfo Federico y sus compañeros exploraron la entonces poco conocida región de bosque primario de los tributarios del Congo y la cuenca del lago Chad. Grupos individuales extendieron sus exploraciones al río Bahr al Ghazal cerca del alto Nilo, mientras otros viajaron al sur de Camerún y a las islas del Golfo de Guinea. Vom Kongo zum Niger und Nil ("Desde el Congo hasta el Níger y el Nilo"), un tratado en dos volúmenes basado en sus expediciones de 1910-1911, tiene en la actualidad un excelente reputación por su detalle e imágenes.

Desde 1912 hasta 1914, Adolfo Federico fue el último gobernador de Togolandia en el África Occidental Alemana; fue invitado para la celebración oficial de la independencia de Togo en 1960. Después de la I Guerra Mundial, sirvió como vicepresidente de la Sociedad Colonial Alemana para el África Suroccidental, entidad de carácter privado; su hermano Juan Alberto fue presidente desde 1895 hasta 1920.

Ducado Unido del Báltico 
Durante la I Guerra Mundial, Adolfo Federico estuvo en el ejército de Austria-Hungría (1915) y por un corto periodo de tiempo en el ejército del Imperio otomano (1916).

Después de que la Rusia soviética hubiera abandonado toda autoridad sobre las anteriores provincias bálticas imperiales en favor de Alemania en el Tratado de Brest-Litovsk el Ducado de Curlandia y Semigalia fue nominalmente reconocido como estado soberano por el káiser Guillermo II el 22 de septiembre de 1918. Fue formado un consejo temporal de regencia (Regentschaftsrat) para todas las provincias bálticas liderado por el barón Adolf Pilar von Pilchau el 5 de noviembre de 1918. Iba a ser una confederación de siete cantones: Kurland (Curlandia), Riga, Lettgallen (Latgalia), Südlivland (Vidzeme), Nordlivland (Estonia Meridional), Ösel (Saaremaa), y Estland (Estonia Septentrional). La capital del nuevo estado estaba previsto que fuera Riga. El propuesto Ducado Unido del Báltico debía estar situado en el futuro territorio de Letonia y Estonia cubriendo el territorio de la Confederación Livonia medieval. El primer jefe del Estado del Ducado Unido del Báltico estaba previsto que fuera Adolfo Federico, pero nunca asumió el cargo. El consejo de regencia elegido consistente en cuatro alemanes del Báltico, tres estonios y tres letones funcionó hasta el 28 de noviembre de 1918, sin ningún reconocimiento internacional, excepto por Alemania.

Miembro del Comité Olímpico Internacional 
Adolfo Federico después sirvió como miembro del Comité Olímpico Internacional desde 1926 hasta 1956 como el primer presidente del Comité Olímpico Nacional de Alemania desde 1949 hasta 1951.

Vida personal 
Adolfo Federico se casó dos veces. En Gera el 24 de abril de 1917, se casó con la princesa Victoria Feodora de Reuss-Schleiz, una hija del príncipe Enrique XXVII de Reuss (línea menor). Victoria murió un día después del nacimiento de su única hija, la duquesa Woizlawa Feodora, el 18 de diciembre de 1918. Después se casó con la viuda de su medio hermano, el duque Juan Alberto, la princesa Isabel de Stolberg-Rossla el 15 de octubre de 1924; estuvieron entre los invitados de la boda Juliana de los Países Bajos y el príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld, siendo padrino de bautismo de su hija la reina Beatriz.

La princesa Isabel sobrevivió a su marido por solo unas pocas semanas después de su muerte en Eutin en 1969.

Trabajos 

 Ins innerste Afrikas. Leipzig, 1909. Traducido al inglés como In the Heart of Africa. London: Cassell, 1910. vol. 1, vol. 2, vol. 3.
 Vom Kongo zum Niger und Nil. Leipzig:  F.A. Brockhaus, 1912. Traducido al inglés como: From the Congo to the Niger and the Nile: An Account of the German Central African Expedition of 1910-1911. London: Duckworth, 1913. vol. 2.
 Wissenschaftliche Erlebnisse der Deutschen Zentral-Afrika-Expedition unter Führung Adolf Friedrichs, Herzog zu Mecklenburg. Leipzig, 1922. vol. 2, vol. 4, vol. 5, vol. 7.

Véase también 
Historia de Togo
África Suroccidental Alemana
Ducado Unido del Báltico
Comité Olímpico Internacional

Referencias

Enlaces externos 

Exploradores de África del siglo XX
Duques no reinantes de Mecklemburgo-Schwerin
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden del Elefante
Comendadores de la Orden de San Juan (Bailiazgo de Brandeburgo)
Miembros del Comité Olímpico Internacional
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Historia de Estonia
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Nacidos en Schwerin